Испанское завоевание Наварры было начато королём Арагона и Кастилии Фердинандом II и было завершено его внуком, королём Испании и императором Священной Римской империи Карлом V в ходе ряда военных конфликтов с 1512 по 1524 год. Когда папа римский Юлий II в рамках очередной Итальянской войны объявил о создании Священной Лиги против Франции, королевство Наварра попыталось сохранить нейтралитет. Из-за этого повода Фердинанд II напал и захватил расположенную на Иберийском полуострове часть государства, в то время как Франция была занята войнами с другими государствами.

Королевством Наварра предпринималось несколько попыток отвоевать регион у испанцев (походы 1516 и 1521 годов), как и испанцы пытались захватить оставшуюся часть государства (1528 год). Камбрейский мир 1529 года закрепил границу между Испанией и Францией по Пиренеям.

Захваченная Испанией часть королевства была известная как Верхняя Наварра, в то время как расположенная во Франции оставшаяся часть именовалась Нижней Наваррой. Этот регион имел близкие связи с Францией, с которой вошёл в унию после того как в 1589 году король Наварры Генрих III Бурбон стал королём Франции (под именем Генрих IV).

Предыстория

Положение Наварры в третьей четверти XV века 
С середины XV века Наварра пребывала в распрях между Аграмонтов и Бомонов, что сильно ослабило её иностранному вмешательству. В 1461 году в королевство вторглось кастильское войско, итогом стала передача западному соседу города Сонсьерры и нескольких крепостей. С 1474 года король Арагона Фердинанд II начал работу над обеспечением своего контроля над соседними государствами с помощью военной силы и дипломатии. В 1476 году в рамках этого плана Наварра стала фактическим протекторатом Кастилии, в то же время планы на Наварру на основании салического закона предъявлял французский дворянин и виконт Нарбоннский Жан де Фуа.

Правившая Наваррой с 1479 года Мадлен Французская через четыре года начала выстраивать дипломатический баланс. В это время Фердинанд II начал искать союзников среди дворянства внутри самого королевства. На определённом промежутке времени им оказался граф де Лерин Луис де Бомон, потребовавший себе города Лос-Аркос и Лагуардия. Также иноземный монарх пытался осуществить проект женитьбы своего сына Хуана Арагонский на наследнице престола Екатерине де Фуа, но Мадлен в ноябре 1484 года выбрала Жане III д’Альбре. У данного брака в Наварре имелись противники.

С 1485 по 1488 год отец Жана III и наместник в Наварре Ален д’Альбере ради женитьбы на Анне Бретонской пребывал в союзе с Арагоном, Кастилией, Англией и Священной Римской Империей в рамках Безумной войны против Карла VIII. В марте 1488 года он подписал с Фердинандом Валенсийский договор, по которому гарантировалась военная защита Наварры от Франции и гарантия независимости Беарна. В 1494 году Мадлен и Фердинанд в итоге достигли соглашения, по которому её внучка Анна будет выдана замуж за Хуана или какого-либо другого внука Фердинанда и Изабеллы, после чего в Памплоне состоялась коронация Жана и Екатерины. Но Луис де Бомон отказался поддержать соглашение, после чего королевская власть Наварры решила сокрушить всех мятежных дворян.

Наварра не могла самостоятельно справиться с мятежником, владевшим несколькими замками и бывшего союзником Кастилии. Виконтство Беарн предложил войско в 1 тыс. лучников, но Фердинанд выступал против военной помощи из-за Пиренеев. Но к началу 1495 года де Бомона удалось изгнать из королевства, получить контроль над рядом укреплений и добиться верности существенной части его сторонников. В 1493 году папа римский Александр VI вопреки воле правителей Наварры сменил на посту епископа Памплоны своего сына Чезаре на Антонио Паллавичини. Вступление на французский престол в апреле 1498 года Людовика XII и существовавшие после первой итальянской войны мирные договора с Арагоном и Кастилией дали Наварре четыре года мира: Ален поддерживал планы нового правителя жениться на Анне Бретонской, и предложил выдать свою дочь Шарлотта за Чезаре.

Победа над графом де Лерин 
В 1506 году Фердинанд во второй раз женился, выбрав своей супругой племянницу французского короля Жермену де Фуа, являвшуюся дочерью Жана де Фуа. Любой ребёнок, который появился бы в этом браке, автоматически мог претендовать на престол Наварры и лишить нового короля Кастилии Филиппа I шанса на объединение Арагона и Кастилии в Испанское королевство. Екатерина и Жан решили поддержать Филиппа I, с которым в июле 1506 года был подписан договор в Тудела де Дуэро. Это укрепило власть в Наварре и было одобрено императором СРИ Максимилиана I, оказавшегося готовым поддержать правителей в борьбе с Францией и папством, но оттолкнуло Людовика XII.

В 1507 году Фердинанд снова стал правителем Кастилии, и его союзник Луис де Бомон снова поднял мятеж в Наварре. Катерина и Жан III предупредили своего более могущественного соседа, что требования Бомона не будут выполнены, а сам мятежник не останется безнаказанным. После гибели Филиппа I часть кастильской знати начала налаживать контакты с правителями Наварры в противовес Фердинанду, но те были осторожны.

В ходе битвы при Виане в 1507 году погиб Чезаре Борджиа, бывший на службе Жана III и представлявший интересы Максимилиана. Через год корона начала активные боевые действия для подавления мятежа, в ходе которых был захвачен Лерин и нанесён ряд поражений Луису. После этого в королевство наступил период мира, в ходе которого был положен конец существоанию действовавшего с 1488 года в целях эффективного осуществления правосудия Братства Наварры.

Позиция Франции 

Новый брак Фердинанда улучшил его отношения с Людовиком XII. Король Франции оказывал давление на д’Альбре, чтобы они отказались в его пользу от владений вне пределов Наварры (Беарн, Бигорр, Фуа и т. д.), но получил решительный отказ. В 1507 году парламент Наварры отправил во Францию дипломатическую группу во главе с президентом королевского совета Жана Джасо и епископа Лескары, но этот шаг, как и другие дипломатические меры, оказал слабое влияние.

Парламент Тулузы с подачи своего короля издал указ о конфискации французских владений д’Альбре. В ответ в 1510 году совет Наварры и Генеральные штаты Беарна объявили всеобщую мобилизацию и приняли закон о создании конфедерации Беарна и Наварры и постоянной совместной обороне от иноземных вторжений. На фоне происходящего Фердинанд II началс нова искать союзников в среде партии Бомонов.

Подготовка вторжения 
4 октября 1511 года папа римский Юлий II провозгласил создание Священной Лиги для борьбе с Францией, куда вошли Испания, Венеция, СРB и Англия. Наварра отказалась присоединяться к этому объединению, провозгласив нейтралитет. В марте 1512 года Фердинанд II объявил войну Франции, через месяц смерть Гастона де Фуа в
битве при Равенне сделала Жермену де Фуа главным претендентом на пирренейские владения д’Альбре.

Людовик XII решил наладить отношения с Наваррой, отказавшись от территориальных претензий. Катерина и Жан III также вели переговоры и с Фердинаном, совмешавшим предложения и угрозы с перемещением войск к общей границе. В феврале 1512 года Фердинанд вступил в союз с Англией, что привело атаке на владения французского короля в Гиени. Власти Наварры приняли меры защиты, в то время как правитель Арагона и Кастилии разработал план вторжения, включавший объявление Юлием II правителей Наварры схизматиками. Кастильские дипломаты понадобились месяцы для получения папского одобрения.

Поход 1512 года

Вторжение 

В июне 1512 года напряженность усилилась, когда Священная лига подала официальную петицию об отправке английских и кастильских войск через Наварру во Францию. В то же время наваррская дипломатическая миссия, отправленная во Францию, вела переговоры с Людовиком XII, длившиеся месяц, а Фердинанд пригрозил перейти границу, если будет достигнуто соглашение. Переговоры привели к заключению Четвёртого Блуаского договора 18 июля 1512 года, предусматривающего взаимную помощь для сохранения нейтралитета Наварры. Это также привлекло внимание к английской угрозе Франции после их высадки в Фуэнтеррабии, Гипускоа на территории Басков, сюзерена Кастилии. На следующий день Фердинанд отправил свои войска через границу из Алавы в Наварру под командованием генерала дона Фадрике де Толедо, герцога Альбы, который участвовал в завоевании Гранады. К тому времени гипускское ополчение ворвалось в Наварру с северо-запада и 10 июля захватило Гойсуэту, деревню и крепость, граничащие с Гипускоа.

Через несколько дней кастильские войска без сопротивления продвинулись к окраинам Памплоны, где союзник Фердинанда граф Джон де Бомонт принимал вторгшиеся войска в своем укрепленном дворце Аразури. Штурмовые отряды экспедиции насчитывали 6000 ветеранов, а весь караван, включая арьергард, насчитывал 15000 человек. Население Памплоны составляло менее 10 000 человек. Екатерина и Иоанн III уехали в Туделу, надеясь собрать войска среди лояльных лордов, но сумели набрать только 500 человек.Ошеломленные огромными размерами испанской экспедиции, лоялисты повернули на восток, в Лумбье (Ирунберри), и далее в Нижнюю Наварру. Екатерина, Жан III и их войска отступили к Ортезу, Беарн.

Внешние стены Памплоны были хлипкими, и над городом нависла угроза разграбления, объявленная герцогом Альба. Ввиду отступления королевской семьи в Лумбье местные власти сдались 25 июля. Без промедления кастильцы отправили гонцов в главные крепости Наварры с требованием последовать их примеру. Большинство из них подчинились, за исключением Амайура (Бастан), Эстелла-Лисарра, Тудела и Сен-Жан-Пье-де-Пор. Власти Памплоны были обязаны поклясться в верности Фердинанду, но они утверждали, что не могут, поскольку присягнули на верность Жану III, своему естественному лорду, а он был жив. В конце августа 1512 года Фердинанд заявил, что он король Наварры по закону: де-юре propio.

Тудела, в свою очередь, была осаждена и сопротивлялась нападению арагонцев во главе с Альфонсо Арагонским, внебрачным сыном Фердинанда II и архиепископом Сарагосы, который командовал 3000 пехотинцев и 300 кавалеристов. Решительная лояльность местных властей к наваррской короне не могла скрыть их низкий моральный дух из-за папской буллы и безнадежность их сопротивления, как указано в письмах защитников королю. Город сдался 9 сентября 1512 г., чтобы избежать разграбления, дальнейшей конфискации и бесполезного кровопролития. Альфонсо дал присягу соблюдать законы Наварры, следуя инструкциям своего отца Фердинанда.

Захват Наварры 
К концу августа 1512 года практически вся Иберийская Наварра находилась под властью Испании. Герцог Альба, командуя отрядом из 3000 пехотинцев и 300 кавалеристов при поддержке ещё 400 артиллеристов, занял пиренейские долины Эскоа, Салазара и Ронкаля. Они пересекли Пиренейские перевалы в северном направлении, застали врасплох часовню Ронсево и подожгли деревню. Кастильские силы во главе с полковником Вильяльбой (или лордом партии Бомонта Мартином Урсуа, в зависимости от источников) прибыли в Сен-Жан-Пье-де-Пор 10 сентября, но обнаружили, что их гарнизон под командованием лорда Миоссенса Альбрет) покидал крепость. Кастильские силы приступили к грабежу, сжиганию и террору деревень Нижней Наварры, тактику, которую кастильский командующий пытался оправдать в своих письмах. Похоже, что Церковь одобряла подчинение наваррского населения.

Кастильцы потребовали подчинения всех лордов Нижней Наварры (Ультрапуэртос, Дека-Портс), а герцог Альба приказал снести все дома-башни на территории. Сады в районе Сен-Жан-Пье-де-Порт (Донибане Гарази на баскском языке) были вырублены, в результате чего местное население боролось за существование. В этот момент Фердинанд потребовал капитуляции Екатерины и Иоанна III. , но предложили договориться об их удержании на троне при условии, что они отправят своего наследника Генриха на воспитание при дворе Кастилии. Требование было встречено категорическим отказом.

Между тем, французская армия была размещена в Байонне (Лабур, в Гиене), защищаясь от возможных действий англичан или кастильцев. Фердинанд все ещё планировал вторгнуться в Гиенну, где располагались как владения Альбрета, так и французские королевские земли, или, по крайней мере, Байонну, стратегический порт Наварры. Однако у кастильцев в Нижней Наварре было мало времени из-за нехватки продовольствия и припасов и из-за неблагоприятных погодных условий. 1000 недовольных солдат-ветеранов в Сен-Жан-Пье-де-Пор подняли мятеж. Герцог Альба договорился об их перемещении в менее враждебные районы Бургуи и Салазар, подавив восстание.

Контрнаступление 
	

К середине октября Жан III собрал армию из 15 тыс. наваррцев, гасконцев и наёмных ландскнехтов. Три колонны продвинулись в Гипускоа и центр Наварры. Первые осадили Хондаррибию и Доностию и заняли ряд местных городков. Это должно было отвлечь внимание от любых попыток кастильцев оказать помощь осажденным войскам в Памплоне. К тому времени, устав от ненадежности Фердинанда II, англичане решили покинуть театр военных действий, разграбив ряд деревень и городов (Эррентерия). Вторая колонна под командованием герцога Лонгвиля состояла из 8000 гасконцев, 1000 наваррцев, 1500 ландскнехтов и соответствующей артиллерии. Он отправился из Пейрорада, вступил в бой с кастильцами в Айнхизе и нанес им поражение 19 октября.

Третья колонна пересекла Пиренеи из Ронкаля (Эрронкари) и достигла Бургуи. Опасаясь, что связь с Памплоной будет прервана, герцог Альба отступил в столицу, оставив хорошо оснащенный гарнизон в Сен-Жан-Пье-де-Пор. Наваррская колонна продвигалась от Салазара к Памплоне. 24 октября 1512 года герцог Альба достиг Памплоны, сопровождаемый силами лоялистов Наварры, которые осадили столицу.

В Эстелла-Лизарра повстанцам во главе с Джоном Рамиресом де Бакедано и Хайме Веласом де Медрано вскоре противостояли силы Педро де Бомона, поддерживаемые кастильцами герцогом Нахера и маркизом Комарес. Наваррские лидеры сделали последний бой у крепости Монжардин, но в конце концов была подписана капитуляция. Обложение Памплоны длилось месяц, но наступление зимы и прибытие подкреплений из Кастилии разрушили все перспективы успешного завершения операции. Лоялисты отступили, и кастильские войска вернулись через Пиренеи в Сен-Жан-Пье-де-Порт и Нижнюю Наварру, участвуя в регулярных стычках с недовольным партией Бомона лордом Люксом.

1512 года отряд ландскнехтов наваррской армии, с 12 артиллерийскими орудиями был уничтожен на перевале Белате патрулём во главе с губернатором Гипускоа Хуаном де Сильва. В ходе боя ополчение атаковало ландскнехтов, которые в беспорядке отступили, были преследованы и в значительной степени убиты. Позже стычка была преувеличена до размеров масштабной битвы, а захваченные пушки были добавлены в 1513 году к официальному гербу Гипускоа.

Возвращение испанской власти и последствия 
По состоянию на декабрь 1512 г. столкновения ограничивались Сен-Жан-Пье-де-Пор и его все ещё занятыми кастильцами внутренними районами. Между 13 и 23 марта 1513 г. был созван парламент Наварры, сокращенный до представителей партии Бомаунта, которые встали на сторону кастильцев и принял Фердинанда как своего «естественного господина и короля». Фердинанд, в свою очередь, согласился сохранить наваррские институты и самобытность. В то же время первый вице-король Наварры Диего Фернандес де Кордова дал присягу соблюдать законы Наварры, известные как фуэрос.

Первоначально королевство было присоединено к Арагонской короне как заработанное благо, согласно папским буллам. Арагон был пиренейским государством с аналогичным конфедеративным институциональным устройством, в отличие от авторитарной Кастилии. Кастильское давление привело к завещанию Наварры дочери кастильской королевы Изабеллы, Хуанне Кастильской, и присоединению баскского королевства к Кастилии в 1515 году. 11 июня 1515 г. собрались кортесы Бургоса, где не присутствовали представители Наварры. Даже наваррский граф Лерина Людовик Бомонский, сообщник Фердинанда II до этого момента, протестовал против этой аннексии Кастилии и был заключен в тюрьму. Аннексия была подтверждена Фердинандом 7 июля, принесшим присягу уважать законы и институты Наварры, pactum subjectionis, одновременно возложив на Королевский совет Кастилии полномочия управлять и отправлять правосудие по вопросам, затрагивающим Наварру..

Кастилия и Наварра имели разные институциональные и правовые системы, а также социальные и этнические структуры. Как только кастильские и арагонские военные подтвердили оккупацию крепостей, была подготовлена ​​почва для постепенного институционального захвата, отмеченного централизующим стремлением испано-кастильской короны. Это было источником частых трений и напряженности. Дипломат и писатель Никколо Макиавелли ожидал быстрого и легкого взаимопонимания Фердинанда II с Францией «при единственном условии сохранения Наварры, отказавшись вместо этого от Миланского герцогства из-за его близости к Швейцарский союз (1291—1798)».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Войны Испании
Войны Наварры
Войны XVI века
Королевство Наварра